Иван Миланов може да се отнася за:
 Иван Миланов (невролог) (р. 1954) – български учен-невролог и академик на БАН
 Иван Миланов (футболист) (р. 1972) – български футболист